Seabra ist der Familienname folgender Personen:
 Antero Frederico de Seabra (1874–1952), portugiesischer Zoologe 
 Francisco Seabra (1984–2015), portugiesischer Vielseitigkeitsreiter
 Manoel Seabra, brasilianischer Geograph
 Manuel Seabra (1962–2014), portugiesischer Jurist und Politiker
 Manuel de Seabra (1932–2017), portugiesisch-katalanischer Schriftsteller
 Renato Seabra (* 1978), brasilianischer Radrennfahrer
 Veríssimo Correia Seabra (1947–2004), Staatschef von Guinea-Bissau
 Zita Seabra (* 1949), portugiesische Politikerin

Seabra ist der Name folgender Orte:
 Seabra (Bahia), Gemeinde in Brasilien, vgl. Liste der Gemeinden in Bahia